Ez a szócikk tartalmazza a 2013-as Roland Garros férfi egyes mérkőzéseit.

A tornagyőzelmet ezúttal is a címvédő, hétszeres bajnok Rafael Nadal szerezte meg, miután a fináléban 6–3, 6–2, 6–3-ra felülmúlta honfitársát, az első Grand Slam-döntőjét játszó David Ferrert.

Kiemeltek
{{oszloplista|2|
 Novak Đoković (elődöntő)
 Roger Federer (negyeddöntő)
 Rafael Nadal (győztes)
 David Ferrer (döntő)
 Tomáš Berdych (első kör)
 Jo-Wilfried Tsonga (elődöntő)
 Richard Gasquet (negyedik kör)
 Janko Tipsarević (harmadik kör)
 Stanislas Wawrinka (negyeddöntő)
 Marin Čilić (harmadik kör)
 Nicolás Almagro (negyedik kör)
 Tommy Haas (negyeddöntő)
 Nisikori Kei (negyedik kör)
 Miloš Raonić (harmadik kör)
 Gilles Simon (negyedik kör)
 Philipp Kohlschreiber (negyedik kör)
 Juan Mónaco (első kör)
 Sam Querrey (harmadik kör)
 John Isner (harmadik kör)
 Andreas Seppi (harmadik kör)
 Jerzy Janowicz (harmadik kör)
 Olekszandr Dolhopolov (első kör)
 Kevin Anderson (negyedik kör)
 Benoît Paire (harmadik kör)
 Jérémy Chardy (harmadik kör)
 Grigor Dimitrov (harmadik kör)
 Fabio Fognini (harmadik kör)
 Florian Mayer (első kör, feladta)
 Mihail Juzsnij (negyedik kör)
 Julien Benneteau (harmadik kör)
 Marcel Granollers (első kör)
 Tommy Robredo ''(negyeddöntő)
}}

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

{{16TeamBracket-Compact-Tennis5

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Tomáš Berdych
| RD1-score01-1=68
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=7
| RD1-score01-4=7
| RD1-score01-5=5

| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Gaël Monfils
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=63
| RD1-score02-4=64
| RD1-score02-5=7

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ernests Gulbis
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= R Dutra da Silva
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=63
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Igor Sijsling
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Jürgen Melzer
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= Jürgen Zopp
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= Tommy Robredo
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= Andreas Seppi
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=62
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Leonardo Mayer
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=7
| RD1-score10-5=4

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Blaž Kavčič
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= James Duckworth
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=2
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Martín Alund
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=1
| RD1-score13-4=0
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=

Hatodik szakasz
 

Hetedik szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Jo-Wilfried Tsonga
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Aljaž Bedene
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Jarkko Nieminen
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=7
| RD1-score03-4=4
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Paul-Henri Mathieu
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=69
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=2

| RD1-seed05=
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=  Gilles Müller
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=  Benjamin Becker
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=5
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= Jérémy Chardy
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=17
| RD1-team09= Juan Mónaco
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=64
| RD1-score09-4=4
| RD1-score09-5=4
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=7
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11=  Viktor Troicki
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=  James Blake
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=2
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13=  Radek Štěpánek
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=68
| RD1-score13-3=611
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14= WC
| RD1-team14=  Nick Kyrgios
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=7
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15=  Philipp Petzschner
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= Marin Čilić
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Jo-Wilfried Tsonga
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Jarkko Nieminen
| RD2-score02-1=66
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= Jérémy Chardy
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=64
| RD2-score05-3=0
| RD2-score05-4=7
| RD2-score05-5=4
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Viktor Troicki
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=67
| RD2-score06-5=6

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Nick Kyrgios
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= Marin Čilić
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3='''6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=6
| RD3-team01=

Nyolcadik szakasz

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

F1